Ferencz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ferencz (* 1920), US-amerikanischer Jurist
 Réka Ferencz (* 1989), rumänisch-ungarische Biathletin, siehe Réka Forika